

Patronymes 
 Charles Trotin (1833 - ? ), graveur sur métaux et de timbres et médailleur français.
 Lucien Hector (Lucien Hector Trotin) (1897 - 1968), acteur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français